dyspersyjność – rozrzut mas cząsteczkowych w polimerach
 cecha układu koloidalnego – niejednakowa masa cząsteczkowa lub wielkość cząstek koloidalnych w zolu (większość koloidów jest polidyspersyjna)

Zobacz też  
 monodyspersyjność